Localități numite Neuburg:
Neuburg an der Donau în landul Bavaria, Germania
Neuburg (Mecklenburg) în Mecklenburg - Pomerania Inferioară
Neuburg an der Kammel în Bavaria
Neuburg am Inn în Bavaria
Neuburg am Rhein în Renania-Palatinat

Vezi și 
Neumarkt